Jaziri est le patronyme de :

 Fadhel Jaziri (né en 1948), acteur et réalisateur tunisien
 Fakhreddine Jaziri (né en 1989), footballeur tunisien
 Houcine Jaziri (né en 1968), universitaire et homme politique tunisien
 Lassaad Jaziri (né en 1990), footballeur tunisien
 Malek Jaziri (né en 1984), joueur de tennis tunisien
 Saïd Jaziri (né en 1967), imam tunisien
 Seifeddine Jaziri (né en 1993), footballeur tunisien
 Yasser al-Jaziri, terroriste islamiste
 Ziad Jaziri (né en 1978), footballeur tunisien
 Salem Jaziri (né en 1962), footballeur tunisien

Voir aussi 
 Dar Al Jaziri, palais de la médina à Tunis

Homonymie de patronyme
Patronyme tunisien